Рантен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Мурау.  Население составляет 1089 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 38,79 км². Официальный код  —  6 14 41.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Фриц (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 15 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии